Виталий Владимирович Попов (род. 26 июня 1961) — российский учёный-, , ,

Биография 
Окончил философский факультет Ростовского государственного университета (1984).
Доктор философских наук (1994), профессор. После окончания вуза стал работать в Таганрогском государственном педагогическом институте.

В 1990 году В. В. Попова избрали заведующим кафедрой философии ТГПИ, которую он возглавлял до 2005 года.

В 2004 году он стал проректором по научной работе ТГПИ.

С 2005 года по 2010 год В. В. Попов — ректор Таганрогского государственного педагогического института.

Опубликовал более 200 работ по проблемам философии, логики, науковедения в российских, немецких, испанских, голландских, польских изданиях. Среди них — свыше 10 монографий, в том числе «Логика изменения и темпоральная логика», «Теория рациональности» (2006), «Время и социальная синергетика»(2007) и др. Осуществлял руководство по ряду исследовательских проектов, поддержанных российскими и зарубежными фондами.

Подготовил 4 докторов и более 30 кандидатов наук.

Ссылки 
 Таганрогский государственный педагогический институт 

Выпускники Ростовского государственного университета
Персоналии:Таганрог